Choctaw County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Choctaw County (Alabama)
Choctaw County (Mississippi)
Choctaw County (Oklahoma)